Futurama – album dei Be-Bop Deluxe del 1975
 Futurama – serie animata statunitense del 1999
 Futurama – videogioco del 2003, ispirato alla serie animata
 Futurama: Worlds of Tomorrow  – videogioco del 2017, ispirato alla serie animata